Barysch (russisch Барыш, ukrainisch Бариш) ist der Name:

 einer Stadt in Russland, siehe Barysch
 einem Dorf in der Ukraine, siehe Barysch (Dorf)
 eines Flusses in der Ukraine, siehe Barysch (Fluss in der Ukraine)
 eines Flusses in Russland, siehe Barysch (Fluss in Russland)

Siehe auch:
 Barish